El nombre Alfredo Rodríguez puede referirse a:

 Alfredo Rodríguez Ballón (1908-1933), aviador peruano.
 Alfredo Rodríguez Domínguez (1969-), poeta español.
 Alfredo Rodríguez y Pacheco (1959-), político mexicano.